Le nom dUSS Belleau Wood a été porté par deux navires de lUnited States Navy, en mémoire de la bataille du bois Belleau :

l'USS Belleau Wood (CVL-24), un porte-avions léger entré en service en 1942. Cédé à la France en 1953, il est retiré du service en 1960 ;
l', un Landing Helicopter Assault de classe Tarawa en service de 1978 à 2005.

Belleau Wood